Anaxibia (Oudgrieks ) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij was de dochter van Atreus en Aerope, en de zuster van Menelaos en Agamemnon.

Anaxibia was getrouwd met koning Strophios van Phokis en was de moeder van Pylades.

Stamboom 

Koningin in de Griekse mythologie